Moraza ist der Familienname folgender Personen:

 Jesús Moraza Ruiz de Azúa (* 1945), spanischer Geistlicher und Prälat von Lábrea
 Mateo Benigno de Moraza (1817–1878), spanischer Politiker